

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Parkman – città della contea di Piscataquis, Maine
 Parkman – census-designated place della contea di Sheridan, Wyoming

Altro
 Francis Parkman (1823-1893) – storico statunitense
 Matt Parkman – personaggio della serie televisiva Heroes